Patent je lahko:
 listina, odlog, ukaz
 patent - dovoljenje za izrabo izuma
 obrtno dovoljenje